Lažany est un toponyme qui peut désigner :

Lažany, une commune du district de Prešov, dans la région de Prešov.

Lažany, une commune du district de Blansko, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Lažany, une commune du district de Liberec, dans la région de Liberec ;
 Lažany, une commune du district de Strakonice, dans la région de Bohême-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie